Sugarfree (Vlaamse meidengroep)
 Sugarfree (Italiaanse band)
 Sugarfree (Filipijnse band)